La Serie A1 1984-85 è stata la 66ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La formula dei Play-off si assesta con una più netta divisione tra i gironi A1 e A2, che diventano due categorie distinte, sebbene correlate. Le prime due classificate della Serie A2, infatti, accedono al primo turno dei Play-off scudetto.

Il Circolo Nautico Posillipo conclude in testa la stagione regolare e si impone alla terza gara di finale nel derby partenopeo con la Canottieri, conquistando il suo primo titolo nazionale.

Classifica

Play Off

Turno Preliminare

Tabellone

Quarti di Finale

Semifinali

Finale Scudetto

Verdetti
 CN Posillipo Campione d'Italia

Bibliografia

Voci correlate
Serie A2 1984-85

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1984
Sport acquatici nel 1985
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto